Zabinski bezeichnet:
 (23675) Zabinski, ein Asteroid des Hauptgürtels

Żabiński ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Żabiński (1883–1959), polnischer Jurist
 Andrzej Żabiński (1938–1988), polnischer Politiker
 Dariusz Żabiński (* 1953), polnischer Fotograf
 Jan Żabiński (1897–1974), polnischer Zoologe
 Józef Żabiński (1860–1928), polnischer Schachspieler
 Krzysztof Żabiński (* 1953), polnischer Elektroingenieur, Politiker und Unternehmer
 Leszek Żabiński (1947–2019), polnischer Wirtschaftswissenschaftler
 Rafał Żabiński (* 1960), polnischer Schauspieler
 Stanisław Żabiński (* 1954), polnischer Leichtathlet
 Witold Stanisław Żabiński (1929–2007), polnischer Professor für Geologie, Mineralogie und Geochemie sowie Namensgeber des Minerals Żabińskiit
 Władysław Żabiński (* 1942), polnischer Politiker